Kindberg steht für:

 Kindberg, Stadt im österreichischen Bundesland Steiermark
 Kindberg (Meteorit), Steinmeteorit, November 2020

Kindberg ist der Familienname folgender Personen:

 Nils Conrad Kindberg (1832–1910), schwedischer Pädagoge und Bryologe